

Cinema e televisione 
 Love Life – serie televisiva statunitense del 2020
 Love Life – film del 2022 diretto da Kōji Fukada

Musica 
 Love Life – album dei Berlin del 1984
 Love Life – album di Hitomi del 2000
 Love/Life – album degli 883 del 2002
 Love Life – singolo degli Alcazar del 2003
 Love Life – album di Tamia del 2015